Carlos Martínez de Irujo y McKean, polític i diplomàtic espanyol, duc de Sotomayor (1802–1855).
 Carlos Martínez de Irujo y Tacón, polític i diplomàtic espanyol, marquès de Casa-Irujo (1765–1824).
 Carlos Fitz-James Stuart y Martínez de Irujo, nascut Carlos Martínez de Irujo y Fitz-James Stuart, XIX duc d'Alba (1948–).